Die 2. HNL 1996/97 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga war aufgeteilt in die fünf Staffeln Nord (kroat. sjever), Ost (kroat. istok), West (kroat. zapad), Süd (kroat. jug) und  Zentrum (kroat. središte). In jeder Staffel wurde aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt. Da in der folgenden Saison die Staffel B in der 1. HNL abgeschafft wurde, gab es in diesem Jahr keine Aufsteiger.

Staffel Nord

Abschlusstabelle

Staffel Ost

Abschlusstabelle

Staffel West

Abschlusstabelle

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Staffel Zentrum

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Croatia 1996/97 (engl.), www.rsssf.com

1996
Fußballsaison 1996/97